John Berry puede referirse a:

 Entretenimiento  

 John Berry (director de cine) (1917-1999), director de cine estadounidense.
 John W. Berry Jr. (1956-2017), músico estadounidense, trompeta.
 John Berry (ilustrador) (1920-2009), ilustrador británico.
 John Berry (cantante) (nacido en 1959), cantante de country estadounidense.
 John Berry (administrador de las artes) (nacido en 1961), músico británico y administrador de las artes.
 John Berry (músico) (1963-2016), miembro de los Beastie Boys.
 John Berry (álbum) álbum debut del músico country John Berry.

 Política 
 John Berry (administrador) (nacido en 1959), director de la Oficina de Gestión de Personal de EE. UU. (2009-2013), Embajador en Australia.
 John Berry (congresista) (1833–1879), Representante de EE. UU..
 John Berry (gobernador de Nueva Jersey) (1619-1712), vicegobernador de Nueva Jersey.
 John M. Berry (1827-1887), jurista y político estadounidense.
 John Walter Berry (1868-1943), político canadiense.
 John Wesley Berry (1858-1931), concejal de Tacoma Deportes.
 Jonathan Berry (nacido en 1953), maestro de ajedrez Jack Berry (1944-2003), deportista irlandés.
 John Berry (jugador de críquet) (1823-1895), jugador de críquet británico.
 John Berry (rugby) (1866-1930), futbolista de rugby.
 John Berry (promotor) (1944-2012), promotor del circuito británico y director del equipo nacional de Inglaterra.
 Johnny Berry (1926-1994), futbolista del Manchester United e Inglaterra.

 Otros 
 John Berryman (1914-1972), poeta estadounidense.
 John Berry (oficial de la Royal Navy) (1635-1689/90), oficial naval británico involucrado en el asentamiento de Terranova.
 John Cutting Berry (1847-1936), médico misionero estadounidense en Japón.
 John Berry (sacerdote) (1849–1923), sacerdote de la Iglesia de Inglaterra y capellán de la Royal Navy.
 John Berry (zoólogo) (1907-2002), zoólogo y ecólogo escocés.
 John W. Berry (bibliotecario) (nacido en 1947), bibliotecario estadounidense.
 John W. Berry, psicólogo canadiense.
 John Stevens Berry', abogado.